Исидор Изу (; настоящее имя — Иона-Исидор Гольдштейн; 29 января 1925, Ботошани — 28 июля 2007, Париж) — французский поэт, кинокритик, кинорежиссёр и артист, который иммигрировал из Румынии. Основатель авангардистского направления под названием леттризм, корни которого уходят в дадаизм и сюрреализм, представляя собой переработку и переосмысление этих направлений.

Биография 
Родился 29 января 1925 года в еврейской семье мелкого предпринимателя в румынском городе Ботошани под именем Иона-Исидор Гольдштейн. В детстве мать называла его ласкательным именем Изу, который впоследствии будет взято будущим поэтом в качестве псевдонима.

Начало творческого пути 
Ещё во время пребывания в Румынии у Исидора Гольдштейна появились первые намёки на произведения (тексты, рисунки) в стиле, который впоследствии будет назван леттризмом. По словам самого Изу, история леттризма начинается 19 марта 1942, когда он в переведённом на румынский язык произведении философа Кейзерлинга фразу «Поэт расширяет слова» неверно прочитал как «Поэт расширяет гласные».

После того, как в 1944 году советские войска вошли в Бухарест в конце года он вместе с тремя своими товарищами выпустил первый номер авангардного литературно-художественного издания «Da», который был четырёхстраничным. Экземпляры этого мини-журнала сохранены не были. Последующие выпуски журнал вообще распечатаны не были, так как ещё первый выпуск был запрещён советской военной цензурой и партийными органами. В научной литературе подробных сведений нет. Однако один из авторов затеи выпуска журнала Серж Московичи вспоминал, что на первой странице номера была помещена статья Изу о «вербизме» (которую впоследствии Изу и переименует в «леттризм»), а на последней располагалась его собственная работа, которая повествовала о возникших в процессе размышлений на тему каббалы идеях «светоживописи», в работе предлагалось использовать вместо устоявшихся инструментов живописи разноцветные лучи света.

Переезд во Францию 
После давления цензуры в советской Румынии Изу переезжает в августе 1945 года в Париж. 24 августа он отправляется в редакцию издательства «Галлимар». Изначально он пытался встретиться с главным редактором Жаном Поланом. Под напором неожиданного посетителя издательства секретарша сообщила, что Жана Полана нет, тогда Изу сообщил, что он журналист, попросив провести его к самому Гастону Галлимару. На встрече с последним мигрант из Румынии передаёт ему рукопись своей книги «Введение в новую поэзию и новую музыку». Глава издания согласился её рассмотреть, но решения о публикации не было.

Осенью того же года в парижской лавке для мигрантов еврейского происхождения познакомился с Габриэлем Помераном. Именно они вдвоём и основали группировку леттристов (от французского слова «lettre» — буква). Померан стал активным пропагандистом леттризма, создавая произведения на его основе.

Начало активной леттристской деятельности 
8 января 1946 года в Зале учёных обществ проходит Первая леттристская манифестация, где Изу выступает с речью «Первая буква леттристов».

21 января на премьере пьесы Тристана Тцара «Побег», который проходил в Théâtre du Vieux-Colombier Изу, Померан, а также другие соратники леттризма, находившиеся в зале, начали кричать лозунги, одним из которых был: «Дада мёртв! Его место занял леттризм!», в результате чего представление и связанная с ним лекция о творчестве известного дадаиста были сорваны. Исидору Изу удаётся мельком продемонстрировать свои поэтические достижения собравшейся в театре публике. Этот акт привлёк внимание к леттристам со стороны газетчиков.

Летом 1946 года выходит первый номер журнала «La Dictature Lettriste», в котором в частности была помещена статья Изу «Дополнения к леттристской диктатуре» и коллективный манифест «Поэтические и музыкальные принципы леттристского движения». В первом произведении леттризм в лице его теоретика окончательно задекларировал рождение нового смысла поэзии, которая состояла в лишении смысла самих слов, придания обновлённого смысла знаку, (на первых порах — букве). В этот же период к группе присоединяется художник и поэт Франсуа Дюфрен, впоследствии развивавший «ультралеттризм» — собственное направление в фонетической поэзии.

В 1947 году Изу сочиняет первую леттристскую симфонию «Война», которая будет записана лишь полстолетия спустя.

В апреле того же года издательство «Галлимар» всё же опубликовало «Введение в новую поэзию и новую музыку», издание открывалось основополагающим для леттристов текстом — «Манифестом леттристской поэзии», который датирован 1942 годом.

21 июня 1947 года Илья Зданевич выступил в зале Общества географии в Париже с докладом «После нас хоть леттризм», в котором он утверждал, что творческие опыты леттристов просто воспроизводят ранние опыты дадаистов и русских заумников. Находящиеся в зале леттристы, среди которых был и Исидор Изу, активно протестуют, всё это приводит к драке.

5 декабря 1947 года на выступлении в Зале учёных обществ Изу зачитывает фрагменты своего памфлета «Размышления об Андре Бретоне», в следующем году «Еditions Lettristes» опубликовало это произведение, в котором повествовалось о нескольких встречах с основоположником сюрреализма.

В этом же году был издан труд «Сотворение Имени, сотворении Мессии», где Изу провозгласил себя Мессией.

В 1948 году тунисский журнал «Hikma» печатает работу основоположника леттризма «Леттризм и революция молодёжи».

В начале 1949 года вышел эротический роман Изу под названием «Изу, или Механика женщин», в котором шла речь о том, как автор переспал с 375 женщинами после своего переезда в Париж. Книгу запретили, а самого Изу по решению суда посадили в тюрьму (по другим данным — в психиатрическую лечебницу), но там он пробыл недолго.

В конце 1949 года выходит первый из трёх томов политэкономического труда Изу «Трактат о ядерной экономике. Восстание молодёжи», в работе высказывается идея, что в современном обществе двигающей революционной силы является не пролетариат, а молодёжь.

Летом 1950 издаётся метаграфический роман основоположника леттризма «Дневники богов», построенный на библейских сюжетах.

15 августа 1950 году начинаются съёмки фильма «Трактат о слюне и вечности» ()".

Примерно в этот же период была опубликована книга «Уточнения о моей поэзии и обо мне», раскрывающая читателям принципы построения поэзии Исидором Изу, а также был дан ответ на вынесенный в заглавие одной из 170 частей вопрос: «Почему Изу является самым великим поэтом современности?». Помимо этого, книга также содержала несколько стихотворений под общим заглавием «Десять прекрасных поэм».

Ещё в конце 40-х годов к леттристам присоединились такие поэты как Жан-Луи Бро и Жиль Вольман, тогда же в группу вступил поэт Серж Берна, впоследствии известный как организатор скандально известной акции леттристов в парижском соборе Нотр-Дам.

В 1950 году к леттристам присоединился Морис Леметр, ставший в этом движении одной из наиболее влиятельных фигур, а также близким соратником Изу. Именно под руководством Леметра в конце 1950 года вышел первый номер леттристского журнала «Ur», где была опубликована статья Изу «Заметки о будущих силах изобразительных искусств и об их смерти», посвящённая теоретическим аспектам гиперграфического искусства.

20 апреля 1951, на закрытии четвёртого Каннского кинофестиваля, прошла презентация чёрной версии фильма «Трактат о слюне и вечности». На показе присутствовал будущий лидер Ситуационистского интернационала Ги Дебор, который решает присоединиться к группировке леттристов.

В журнале кинофестиваля публикуются две статьи Изу о кино. 26 апреля того же года газета «Combat» опубликовала ещё одну его статью на эту тему.

23 мая 1951 года завершается работа над «Трактатом о слюне и вечности», премьерный показ конечной версии прошёл в Париже, в киноклубе Музея человека.

В апреле 1952 года в леттристском журнале «Ion» публикуется обширная статья Изу «Эстетика кино», в ней устанавливаются основные принципы нового кинематографа.

В июне того же года Исидор Изу принимает участие в съёмках фильма Ги Дебора «Завывания в честь де Сада» в качестве одного из пяти актёров, чьи голоса звучат за кадром.

Раскол в леттристском движении 
Летом 1952 года в разросшейся почти до двадцати человек группировке леттристов появляются признаки раскола: Берна, Бро, Вольман
и Дебор втайне от Изу создают Леттристский интернационал — фракцию внутри группировки леттристов.

29 октября члены созданной группировки устраивают провокации на пресс-конференции Чарли Чаплина. 1 ноября появляется заявление Изу, Померан и Леметра «Леттристы дезавуируют оскорбления в адрес Чаплина», опубликованное в газете «Combat». Это стало окончательным поводом для раскола между двумя группировками: леттристами Изу и Леттристским интернационалом. Уже официально, до 1957 года (год исчезновения Леттристского интернационала), движение леттристов существовало в виде двух противоборствующих организаций.

Дальнейшая деятельность после раскола леттристов

Последние годы жизни и творческой деятельности 
В 1995 году у Изу начинаются серьёзные проблемы со здоровьем.

18-22 сентября транслируется серия из пяти получасовых интервью в передаче «Живьём» на радиостанции «France Culture», посвящённых идеям и жизни основателя леттризма.

В течение 1999 года Изу предпринимает проект по записи своих музыкальных произведений (состоящих исключительно из вокальных партий, исполняемых одновременно несколькими певцами-декламаторами, что создаёт эффект полифонии), которые были сочинёны ещё в 1947 году, — первой леттристской симфонии «Война» и «Трёх весёлых фрагментов». Также в этом же году он сочиняет и записывает «Симфонию № 3». Записи вышли в 2000 году на компакт-диске «Леттристская музыка».

21 октября 2000 года Исидор Изу выступает в сорбоннском амфитеатре «Guizot» с лекцией об основных идеях леттризма в рамках крупного симпозиума «Город успеха», посвящённого теме воображения. Это было его последнее публичное выступление, где он уже передвигался в кресле-каталке.

В 2001 году записывает свою четвёртую симфонию под названием «Ювенал», компакт-диск с записью симфонии был выпущен через три года.

Издательство «Al Dante» в 2003 году переиздало книгу «Креатика, или Новатика», опубликованную до этого крохотным тиражом. Это объёмное издание почти в 1500 страниц объединило все тома книги под одной обложкой.

В 2006 году основоположник леттризма записал «Симфонию № 5». Это было последним произведением Исидора Изу.

Смерть 

Исидор Изу умер в Париже 28 июля 2007 года в возрасте 82 лет, находясь в своей квартире.

3 августа 2007 года в присутствии 30 человек его тело было кремировано на парижском кладбище Пер-Лашез.

Семья 
Был женат. От брака родилась дочь Катрин Гольдштейн — известным французский математик, автор книг по теории чисел и истории математики; помимо этого среди её работ есть и посвящённые леттризму.

Издание произведений на русском языке

Примечания 
Комментарии

Использованная литература и источники

Литература 
 

Драматурги Франции XX века
Драматурги Франции XXI века
Писатели Франции XX века
Писатели Франции XXI века
Французские поэты XX века
Поэты Румынии
Публицисты Франции
Публицисты Румынии
Кинорежиссёры Франции
Кинокритики Франции
Математики Франции
Художники Франции
Философы Франции
Сюрреалисты
Литераторы, известные под псевдонимами